HMY Britannia ist der Name folgender Schiffe:

 Britannia (Schiff, 1893), eine Regattayacht
 Britannia (Schiff, 1953), eine Staatsyacht